Ортопедический бандаж — медицинский эластичный пояс со стяжками, пелотами и застежками, который используется для коррекции участка тела после операции, поддержания органов брюшной полости и малого таза при их опущении, для фиксации брюшной полости после операций и предупреждения растяжения брюшной стенки во время беременности.

Типы бандажей 
Выделяют четыре основных типа бандажей: грыжевые, послеоперационные, дородовые, тазовые бандажи.

Грыжевые бандажи 
Грыжевые бандажи для детей и взрослых применяются для предотвращения выхождения внутренних органов из брюшной полости через грыжевые ворота, а также при опущении органов малого таза у женщин.

Послеоперационные бандажи 
Послеоперационные бандажи применяются для фиксации брюшной полости и грудной клетки после травм и операций для уменьшения болевого синдрома, ускорения заживления послеоперационной раны и предупреждения образования послеоперационной грыжи.

Дородовые бандажи 
Дородовые бандажи поддерживают живот, разгружают поясничный отдел позвоночника, снимают боль в спине и предотвращают появление растяжек кожи во время беременности. Комбинированный бандажи для беременных можно использовать и после родов для ускорения процесса сокращения матки, повышения тонуса мышц и кожи.

Послеродовые бандажи 
Сразу после родов передняя стенка живота остается растянутой, так же, как и матка. Поэтому задача послеродовых бандажей – способствовать лучшему сокращению матки, возвращению внутренних органов на привычные места. Ну и конечно, они помогают подтянуться животу за счет компрессии, необходимой для восстановления фигуры. Чаще всего послеродовой бандаж выглядит как корсет. У него широкий плотный пояс, создающий необходимое давление на живот, иногда степень утяжки регулируется при помощи боковых фиксаторов на липучках.

Тазовые бандажи 
Тазовые бандажи применяются при расхождении тазовых костей на поздних сроках беременности и после травм. Поддерживают суставы и помогают уменьшить боль.

Примечания

Литература 
 

Ортопедия
Медицинская одежда
Пояса